Louth – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire, w dystrykcie East Lindsey
 Louth – wieś w Australii, w Nowej Południowej Walii, w hrabstwie Bourke
 Louth – wieś w Irlandii
 Louth – hrabstwo w Irlandii
 Louth – okręg wyborczy do Dáil Éireann
 Louth – część miasta St. Catharines w Kanadzie